{{Соревнование по кёрлингу
|название           = Чемпионат Италии по кёрлингу среди женщин
|ориг_название      = Campionati Senior - Serie A femminile - Anno Sportivo 2016-2017
|год                = 2017
|года               = 
|изображение        = 
|подпись            = 
|размер             = 150px
|город              = 
|арена              = 
|дата               = 5 ноября 2016 — 15 апреля 2017
|посещаемость       = 
|победитель         = Tofane (Федерика Аполлонио)
|победители         = 
|титул              = 
|победитель мужчины = 
|титулМ             = 
|кёрлинг клуб       = 
|скип               = Федерика Аполлонио
|четвертый          = 
|третий             = Джорджия Аполлонио
|второй             = Стефания Менарди
|первый             = Клаудия Альвера
|запасной           = Сара Леветти
|тренер             = 
|мужской            = 
|женский            = 
|финалист           = 3S Sys-Tek (Вероника Дзаппоне)
|победитель женщины = 
|титулЖ             = 
|кёрлинг клуб2      = 
|скип2              = 
|четвертый2         = 
|третий2            = 
|второй2            = 
|первый2            = 
|запасной2          =
|тренер2            = 
|финалист2          = 
|3е место           = Team Lago Santo (Диана Гаспари)
|пред               = 
|след               = 
}}41-й Чемпионат Италии по кёрлингу среди женщин 2017 проводился с 5 ноября 2016 по 15 апреля 2017 в два этапа: групповой этап с 5 ноября 2016 по 2 апреля 2017 и этап плей-офф с 13 по 15 апреля 2017.

В чемпионате принимало участие 5 команд.

Победителями чемпионата стала команда «Tofane» (скип Федерика Аполлонио), победившая в финале команду «3S Sys-Tek» (скип Вероника Дзаппоне). Бронзовые медали завоевала команда «Team Lago Santo» (скип Диана Гаспари).

Одновременно и там же проходил Чемпионат Италии по кёрлингу среди мужчин 2017.

 Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в два круга. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

 Составы команд 

(скипы''' выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
!
!Команда
!width=20|1
!width=20|2
!width=20|3
!width=20|4
!width=20|5
!width="20"| 
!width="20"| 
!width="30"| , см
!Место
|- bgcolor=#cfc
|1||align=left|3S Sys-Tek      ||          * || 7:4 7:2|| 8:5 7:4|| 9:111:3|| 5:4 3:6|| 7 || 1 ||  ||1
|- bgcolor=#cfc
|2||align=left|Draghi          || 4:7 2:7||          * ||12:4 6:5||6:12 6:9|| 2:97:10|| 2 || 6 ||  ||4
|-
|3||align=left|Globe 150       || 5:8 4:7||4:12 5:6||          * ||10:81:11||1:103:11|| 1 || 7 ||  ||5
|- bgcolor=#cfc
|4||align=left|Team Lago Santo || 1:93:11||12:6 9:6||8:1011:1||          * ||4:11 9:7|| 4 || 4 ||  ||3
|- bgcolor=#cfc
|5||align=left|Tofane          || 4:5 6:3|| 9:210:7||10:111:3||11:4 7:9||          * || 6 || 2 ||  ||2
|}
 команды, выходящие в плей-офф

 Плей-офф Четвертьфиналы«1-я команда против 2-й». 13 апреля, 20:30«3-я команда против 4-й». 14 апреля, 10:30Полуфинал. 14 апреля, 16:00Матч за 3-е место. 15 апреля, 9:30Финал.' 15 апреля, 13:30''

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Италии по кёрлингу среди мужчин 2017

2016 год в кёрлинге
Спорт в Италии в 2016 году
Спорт в Италии в 2017 году
Чемпионаты Италии по кёрлингу среди женщин